Cisterna est un nom de lieu et un patronyme.

Nom de lieu 

 Cisterna d'Asti (en français : Cisterne), commune italienne dans la province d'Asti, dans le Piémont ; on y trouve les vignobles de Cisterna d'Asti (DOC) et Cisterna d’Asti superiore ;
 Cisterna di Latina, ville italienne de la province de Latina, dans le Latium ;
 Castello di Cisterna, commune italienne de la ville métropolitaine de Naples, en Campanie ;
 La Cisterna, ville du Gran Santiago, l'aire métropolitaine de Santiago du Chili.

Patronyme 

 Eugenio Cisterna (1862-1933), peintre et décorateur italien.